Snickers steht für:
 Snickers, US-amerikanischer Schokoriegel
 Snickers Workwear, schwedische Bekleidungsmarke

Snickers ist der Familienname folgender Personen:
 Petrus Matthias Snickers (1816–1895), niederländischer Geistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Utrecht